Кендалл Седрик Гилл (; родился 25 мая 1968 года, Чикаго, штат Иллинойс) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда. Учился в Иллинойсском университете в Урбане-Шампейне, в 1990 году был выбран на драфте НБА под 5-м номером командой «Шарлотт Хорнетс». Позже выступал за команды «Сиэтл Суперсоникс», «Нью-Джерси Нетс», «Майами Хит», «Миннесота Тимбервулвз», «Чикаго Буллз» и «Милуоки Бакс». Всего в НБА провёл 15 сезонов. Включался в 1-ую сборную новичков НБА (1991). Один раз был лидером регулярного чемпионата НБА по перехватам (1999). В 1990 году включался во 2-ую всеамериканскую сборную NCAA. Всего за карьеру в НБА сыграл 966 игр, в которых набрал 12 914 очков (в среднем 13,4 за игру), сделал 4002 подбора, 2945 передач, 1519 перехватов и 432 блокшота.

В новой лиге BIG3, стартовавшей летом 2017 года, выступает за команду «Power».

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Милуоки Бакс»
Родившиеся в Чикаго